Red Dragon (boek), een roman van Thomas Harris.
Red Dragon (film), een verfilming van deze roman uit 2002.